Мемориал Филиппа Ван Конингсло () — шоссейная однодневная велогонка, ежегодно проводящаяся в бельгийской провинции Фламандский Брабант, со стартом в Вавре и финишом в Рейменаме.

Впервые была организована в 1993 году, чтобы почтить память местного велогонщика Филиппа Ван Конингсло, который умер от сердечного приступа на одной из гонок в 1992 году. С 2013 года входит в календарь UCI Europe Tour под категорией 1.2

Призёры 

|-
| 1993
|  Герт Ван Брабант	
|  Вальтер Ван Ден Бранден	
|  Пьер Мортье
|-
| 1994
|  Кун Хереманс	
|  Петер Виллемсенс	
|  Джонни Масхарис
|-
| 1995
|  Паскаль Трибель	
|  Юрген Ван Росбрук	
|  Кристоф Трауве
|-
| 1996
|  Ромео Хернандес	
|  Юрис Силовс	
|  Романс Вайнштейнс
|-
| 1997
|  Герт Вердейен	
|  Марк Патри	
|  Стевен Ван Акен
|-
| 1998
|  Джанни Ривера	
|  Петер Ван Хоф	
|  Дирк Арнаутс
|-
| 1999
|  Раймондас Вилчинскас	
|  Саулиус Рискис	
|  Давид Виллемсенс
|-
| 2000
|  Герт Клас	
|  Юри Бейенс	
|  Кун Хереманс	
|-
| 2001
|  Давид Мейс	
|  Себастьян Росселер	
|  Питер Эйттерхувен	
|-
| 2002
|  Петер ван Агтмал	
|  Барт Де Спигеларе	
|  Кевин Ван Дер Слагмолен
|-
| 2003
|  Фредерик Вёсхелен	
|  Питер Эйттерхувен	
|  Нико Индекё
|-
| 2004
|  Барт Хейревег	
|  Дави Даниэлс	
|  Максим Иглинский
|-
| 2005
|  Ханс Деккерс	
|  Виллиам Гросдент	
|  Максим Вантомм
|-
| 2006
|  Кевин Мане	
|  Хюб Дёйн	
|  Бьёрн Команс
|-
| 2007
|  Фредерик Нолф	
|  Кен Ванмарке	
|  Кристоф Ван Херден
|-
| 2008
|  Стейн Йозеф	
|  Джонатан Хенрон	
|  Кевин Петерс
|-
| 2009
|  Гедиминас Багдонас	
|  Свен Нивенс	
|  Эверт Вербист
|-
| 2010
|  Дрис Холландерс	
|  Оливер Пардини	
|  Кевин Ван Мельсен
|-
| 2011
|  Эндрю Фенн	
|  Дрис Депортер
|  Альфонс Вермот	
|-
| 2012
|  Гедиминас Багдонас	
|  Беньямин Веррас	
|  Стан Годри
|-
| 2013
|  Майкл Винк	
|  Петр Вакоч	
|  Николас Вереккен
|-
| 2014
|  Роб Рёйг	
|  Николас Вереккен	
|  Оливер Насен
|-
| 2015
|  Робин Стенёт	
|  Фредрик Странд Гальта	
|  Тимоти Стевенс
|-
| 2016
|  Тимоти Дюпон	
|  Энцо Ваутерс	
|  Роб Леманс
|-
| 2017
|  Ив Колен 
|  Стейн Де Бок
|  Росс Лэмб	
|-
| 2018
|  Хёёг, Густав 
|  Драпер, Натан
|  Jacques Sauvagnargues	
|}

Ссылки 
 Официальный сайт
 Мемориал Филиппа Ван Конингсло на FirstCycling
 
 
 
 
  

Велогонки в Бельгии
UCI Europe Tour
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1993 года